Di seguito una lista di asteroidi dal numero 333001 al 334000 con data di scoperta e scopritore.

333001-333100 

|-
|333001 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|333002 - ||  ||  || LINEAR
|-
|333003 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|333004 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|333005 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|333006 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|333007 - ||  ||  || NEAT
|-
|333008 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|333009 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|333010 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|333011 - ||  ||  || CSS
|-
|333012 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|333013 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|333014 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|333015 - ||  ||  || CSS
|-
|333016 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|333017 - ||  ||  || LINEAR
|-
|333018 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|333019 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|333020 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|333021 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|333022 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|333023 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|333024 - ||  ||  || Kugel, F.
|-
|333025 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|333026 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|333027 - ||  ||  || van Houten, C. J., van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
|-
|333028 - ||  ||  || Boattini, A.
|-
|333029 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|333030 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|333031 - ||  ||  || WISE
|-
|333032 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|333033 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|333034 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|333035 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|333036 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|333037 - ||  ||  || CSS
|-
|333038 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|333039 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|333040 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|333041 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|333042 - ||  ||  || CSS
|-
|333043 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|333044 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|333045 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|333046 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|333047 - ||  ||  || CSS
|-
|333048 - ||  ||  || LINEAR
|-
|333049 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|333050 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|333051 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|333052 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|333053 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|333054 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|333055 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|333056 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|333057 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|333058 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|333059 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|333060 - ||  ||  || LONEOS
|-
|333061 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|333062 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|333063 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|333064 - ||  ||  || CSS
|-
|333065 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|333066 - ||  ||  || Kugel, F.
|-
|333067 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|333068 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|333069 - ||  ||  || Boattini, A.
|-
|333070 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|333071 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|333072 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|333073 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|333074 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|333075 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|333076 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|333077 - ||  ||  || NEAT
|-
|333078 - ||  ||  || LONEOS
|-
|333079 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|333080 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|333081 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|333082 - ||  ||  || CSS
|-
|333083 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|333084 - ||  ||  || LINEAR
|-
|333085 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|333086 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|333087 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|333088 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|333089 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|333090 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|333091 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|333092 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|333093 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|333094 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|333095 - ||  ||  || NEAT
|-
|333096 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|333097 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|333098 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|333099 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|333100 - ||  ||  || Spacewatch
|}

333101-333200 

|-
|333101 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|333102 - ||  ||  || NEAT
|-
|333103 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|333104 - ||  ||  || LINEAR
|-
|333105 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|333106 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|333107 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|333108 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|333109 - ||  ||  || NEAT
|-
|333110 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|333111 - ||  ||  || NEAT
|-
|333112 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|333113 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|333114 - ||  ||  || CSS
|-
|333115 - ||  ||  || NEAT
|-
|333116 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|333117 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|333118 - ||  ||  || NEAT
|-
|333119 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|333120 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|333121 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|333122 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|333123 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|333124 - ||  ||  || LONEOS
|-
|333125 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|333126 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|333127 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|333128 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|333129 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|333130 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|333131 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|333132 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|333133 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|333134 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|333135 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|333136 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|333137 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|333138 - ||  ||  || CSS
|-
|333139 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|333140 - ||  ||  || LONEOS
|-
|333141 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|333142 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|333143 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|333144 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|333145 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|333146 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|333147 - ||  ||  || NEAT
|-
|333148 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|333149 - ||  ||  || NEAT
|-
|333150 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|333151 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|333152 - ||  ||  || Comba, P. G.
|-
|333153 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|333154 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|333155 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|333156 - ||  ||  || NEAT
|-
|333157 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|333158 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|333159 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|333160 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|333161 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|333162 - ||  ||  || Broughton, J.
|-
|333163 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|333164 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|333165 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|333166 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|333167 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|333168 - ||  ||  || NEAT
|-
|333169 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|333170 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|333171 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|333172 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|333173 - ||  ||  || Hug, G.
|-
|333174 - ||  ||  || LINEAR
|-
|333175 - ||  ||  || CSS
|-
|333176 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|333177 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|333178 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|333179 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|333180 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|333181 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|333182 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|333183 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|333184 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|333185 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|333186 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|333187 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|333188 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|333189 - ||  ||  || LONEOS
|-
|333190 - ||  ||  || CSS
|-
|333191 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|333192 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|333193 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|333194 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|333195 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|333196 - ||  ||  || NEAT
|-
|333197 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|333198 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|333199 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|333200 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|}

333201-333300 

|-
|333201 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|333202 - ||  ||  || NEAT
|-
|333203 - ||  ||  || NEAT
|-
|333204 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|333205 - ||  ||  || CSS
|-
|333206 - ||  ||  || LINEAR
|-
|333207 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|333208 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|333209 - ||  ||  || Charleston
|-
|333210 - ||  ||  || CSS
|-
|333211 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|333212 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|333213 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|333214 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|333215 - ||  ||  || LINEAR
|-
|333216 - ||  ||  || LINEAR
|-
|333217 - ||  ||  || NEAT
|-
|333218 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|333219 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|333220 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|333221 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|333222 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|333223 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|333224 - ||  ||  || CSS
|-
|333225 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|333226 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|333227 - ||  ||  || NEAT
|-
|333228 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|333229 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|333230 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|333231 - ||  ||  || LINEAR
|-
|333232 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|333233 - ||  ||  || CSS
|-
|333234 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|333235 - ||  ||  || NEAT
|-
|333236 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|333237 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|333238 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|333239 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|333240 - ||  ||  || LINEAR
|-
|333241 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|333242 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|333243 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|333244 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|333245 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|333246 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|333247 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|333248 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|333249 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|333250 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|333251 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|333252 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|333253 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|333254 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|333255 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|333256 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|333257 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|333258 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|333259 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|333260 - ||  ||  || NEAT
|-
|333261 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|333262 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|333263 - ||  ||  || NEAT
|-
|333264 - ||  ||  || CSS
|-
|333265 - ||  ||  || LONEOS
|-
|333266 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|333267 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|333268 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|333269 - ||  ||  || LINEAR
|-
|333270 - || -L ||  || van Houten, C. J., van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
|-
|333271 - || -L ||  || van Houten, C. J., van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
|-
|333272 - || -2 ||  || van Houten, C. J., van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
|-
|333273 - || -2 ||  || van Houten, C. J., van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
|-
|333274 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|333275 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|333276 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|333277 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|333278 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|333279 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|333280 - ||  ||  || LINEAR
|-
|333281 - ||  ||  || LINEAR
|-
|333282 - ||  ||  || LINEAR
|-
|333283 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|333284 - ||  ||  || LONEOS
|-
|333285 - ||  ||  || LINEAR
|-
|333286 - ||  ||  || LINEAR
|-
|333287 - ||  ||  || LINEAR
|-
|333288 - ||  ||  || CSS
|-
|333289 - ||  ||  || LINEAR
|-
|333290 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|333291 - ||  ||  || LINEAR
|-
|333292 - ||  ||  || LINEAR
|-
|333293 - ||  ||  || LINEAR
|-
|333294 - ||  ||  || LINEAR
|-
|333295 - ||  ||  || LINEAR
|-
|333296 - ||  ||  || LINEAR
|-
|333297 - ||  ||  || LINEAR
|-
|333298 - ||  ||  || LINEAR
|-
|333299 - ||  ||  || LINEAR
|-
|333300 - ||  ||  || LINEAR
|}

333301-333400 

|-
|333301 - ||  ||  || LINEAR
|-
|333302 - ||  ||  || LINEAR
|-
|333303 - ||  ||  || LINEAR
|-
|333304 - ||  ||  || LINEAR
|-
|333305 - ||  ||  || LINEAR
|-
|333306 - ||  ||  || LINEAR
|-
|333307 - ||  ||  || LINEAR
|-
|333308 - ||  ||  || LINEAR
|-
|333309 - ||  ||  || LINEAR
|-
|333310 - ||  ||  || LINEAR
|-
|333311 - ||  ||  || LINEAR
|-
|333312 - ||  ||  || LONEOS
|-
|333313 - ||  ||  || NEAT
|-
|333314 - ||  ||  || LONEOS
|-
|333315 - ||  ||  || NEAT
|-
|333316 - ||  ||  || NEAT
|-
|333317 - ||  ||  || LONEOS
|-
|333318 - ||  ||  || NEAT
|-
|333319 - ||  ||  || NEAT
|-
|333320 - ||  ||  || NEAT
|-
|333321 - ||  ||  || LINEAR
|-
|333322 - ||  ||  || LINEAR
|-
|333323 - ||  ||  || LINEAR
|-
|333324 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|333325 - ||  ||  || NEAT
|-
|333326 - ||  ||  || NEAT
|-
|333327 - ||  ||  || LONEOS
|-
|333328 - ||  ||  || LONEOS
|-
|333329 - ||  ||  || NEAT
|-
|333330 - ||  ||  || LINEAR
|-
|333331 - ||  ||  || LONEOS
|-
|333332 - ||  ||  || LINEAR
|-
|333333 - ||  ||  || LONEOS
|-
|333334 - ||  ||  || LINEAR
|-
|333335 - ||  ||  || LINEAR
|-
|333336 - ||  ||  || LINEAR
|-
|333337 - ||  ||  || LINEAR
|-
|333338 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|333339 - ||  ||  || LINEAR
|-
|333340 - ||  ||  || LINEAR
|-
|333341 - ||  ||  || LINEAR
|-
|333342 - ||  ||  || LINEAR
|-
|333343 - ||  ||  || LINEAR
|-
|333344 - ||  ||  || NEAT
|-
|333345 - ||  ||  || NEAT
|-
|333346 - ||  ||  || LINEAR
|-
|333347 - ||  ||  || LINEAR
|-
|333348 - ||  ||  || NEAT
|-
|333349 - ||  ||  || NEAT
|-
|333350 - ||  ||  || NEAT
|-
|333351 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|333352 - ||  ||  || Ball, L.
|-
|333353 - ||  ||  || LINEAR
|-
|333354 - ||  ||  || LINEAR
|-
|333355 - ||  ||  || LINEAR
|-
|333356 - ||  ||  || LINEAR
|-
|333357 - ||  ||  || NEAT
|-
|333358 - ||  ||  || LINEAR
|-
|333359 - ||  ||  || LINEAR
|-
|333360 - ||  ||  || LINEAR
|-
|333361 - ||  ||  || LINEAR
|-
|333362 - ||  ||  || LINEAR
|-
|333363 - ||  ||  || LINEAR
|-
|333364 - ||  ||  || LINEAR
|-
|333365 - ||  ||  || LINEAR
|-
|333366 - ||  ||  || LINEAR
|-
|333367 - ||  ||  || LINEAR
|-
|333368 - ||  ||  || LINEAR
|-
|333369 - ||  ||  || LONEOS
|-
|333370 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|333371 - ||  ||  || LINEAR
|-
|333372 - ||  ||  || NEAT
|-
|333373 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|333374 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|333375 - ||  ||  || NEAT
|-
|333376 - ||  ||  || NEAT
|-
|333377 - ||  ||  || NEAT
|-
|333378 - ||  ||  || NEAT
|-
|333379 - ||  ||  || NEAT
|-
|333380 - ||  ||  || NEAT
|-
|333381 - ||  ||  || NEAT
|-
|333382 - ||  ||  || NEAT
|-
|333383 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|333384 - ||  ||  || CSS
|-
|333385 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|333386 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|333387 - ||  ||  || NEAT
|-
|333388 - ||  ||  || LINEAR
|-
|333389 - ||  ||  || Tucker, R. A.
|-
|333390 - ||  ||  || NEAT
|-
|333391 - ||  ||  || LONEOS
|-
|333392 - ||  ||  || LINEAR
|-
|333393 - ||  ||  || NEAT
|-
|333394 - ||  ||  || LINEAR
|-
|333395 - ||  ||  || LINEAR
|-
|333396 - ||  ||  || NEAT
|-
|333397 - ||  ||  || NEAT
|-
|333398 - ||  ||  || NEAT
|-
|333399 - ||  ||  || NEAT
|-
|333400 - ||  ||  || NEAT
|}

333401-333500 

|-
|333401 - ||  ||  || LINEAR
|-
|333402 - ||  ||  || LINEAR
|-
|333403 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|333404 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|333405 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|333406 - ||  ||  || LINEAR
|-
|333407 - ||  ||  || NEAT
|-
|333408 - ||  ||  || NEAT
|-
|333409 - ||  ||  || LINEAR
|-
|333410 - ||  ||  || LINEAR
|-
|333411 - ||  ||  || LINEAR
|-
|333412 - ||  ||  || NEAT
|-
|333413 - ||  ||  || LINEAR
|-
|333414 - ||  ||  || LINEAR
|-
|333415 - ||  ||  || NEAT
|-
|333416 - ||  ||  || LINEAR
|-
|333417 - ||  ||  || LINEAR
|-
|333418 - ||  ||  || NEAT
|-
|333419 - ||  ||  || LINEAR
|-
|333420 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|333421 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|333422 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|333423 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|333424 - ||  ||  || LINEAR
|-
|333425 - ||  ||  || NEAT
|-
|333426 - ||  ||  || NEAT
|-
|333427 - ||  ||  || NEAT
|-
|333428 - ||  ||  || NEAT
|-
|333429 - ||  ||  || NEAT
|-
|333430 - ||  ||  || LINEAR
|-
|333431 - ||  ||  || NEAT
|-
|333432 - ||  ||  || NEAT
|-
|333433 - ||  ||  || LONEOS
|-
|333434 - ||  ||  || LINEAR
|-
|333435 - ||  ||  || NEAT
|-
|333436 - ||  ||  || LINEAR
|-
|333437 - ||  ||  || LINEAR
|-
|333438 - ||  ||  || LONEOS
|-
|333439 - ||  ||  || LINEAR
|-
|333440 - ||  ||  || LONEOS
|-
|333441 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|333442 - ||  ||  || LINEAR
|-
|333443 - ||  ||  || LONEOS
|-
|333444 - ||  ||  || NEAT
|-
|333445 - ||  ||  || NEAT
|-
|333446 - ||  ||  || NEAT
|-
|333447 - ||  ||  || LINEAR
|-
|333448 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|333449 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|333450 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|333451 - ||  ||  || LINEAR
|-
|333452 - ||  ||  || Buie, M. W.
|-
|333453 - ||  ||  || LINEAR
|-
|333454 - ||  ||  || LINEAR
|-
|333455 - ||  ||  || LINEAR
|-
|333456 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|333457 - ||  ||  || Broughton, J.
|-
|333458 - ||  ||  || LINEAR
|-
|333459 - ||  ||  || LINEAR
|-
|333460 - ||  ||  || LINEAR
|-
|333461 - ||  ||  || Broughton, J.
|-
|333462 - ||  ||  || LINEAR
|-
|333463 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|333464 - ||  ||  || LINEAR
|-
|333465 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|333466 - ||  ||  || LINEAR
|-
|333467 - ||  ||  || NEAT
|-
|333468 - ||  ||  || LINEAR
|-
|333469 - ||  ||  || LINEAR
|-
|333470 - ||  ||  || LINEAR
|-
|333471 - ||  ||  || LINEAR
|-
|333472 - ||  ||  || LINEAR
|-
|333473 - ||  ||  || LINEAR
|-
|333474 - ||  ||  || LINEAR
|-
|333475 - ||  ||  || LINEAR
|-
|333476 - ||  ||  || LINEAR
|-
|333477 - ||  ||  || LONEOS
|-
|333478 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|333479 - ||  ||  || LINEAR
|-
|333480 - ||  ||  || LINEAR
|-
|333481 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|333482 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|333483 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|333484 - ||  ||  || NEAT
|-
|333485 - ||  ||  || LONEOS
|-
|333486 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|333487 - ||  ||  || CSS
|-
|333488 - ||  ||  || CINEOS
|-
|333489 - ||  ||  || LINEAR
|-
|333490 - ||  ||  || CSS
|-
|333491 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|333492 - ||  ||  || LINEAR
|-
|333493 - ||  ||  || LINEAR
|-
|333494 - ||  ||  || LINEAR
|-
|333495 - ||  ||  || LINEAR
|-
|333496 - ||  ||  || LINEAR
|-
|333497 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|333498 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|333499 - ||  ||  || LINEAR
|-
|333500 - ||  ||  || LINEAR
|}

333501-333600 

|-
|333501 - ||  ||  || LONEOS
|-
|333502 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|333503 - ||  ||  || LINEAR
|-
|333504 - ||  ||  || LONEOS
|-
|333505 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|333506 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|333507 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|333508 Voiture ||  ||  || Saint-Sulpice
|-
|333509 - ||  ||  || LINEAR
|-
|333510 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|333511 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|333512 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|333513 - ||  ||  || NEAT
|-
|333514 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|333515 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|333516 - ||  ||  || Broughton, J.
|-
|333517 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|333518 - ||  ||  || NEAT
|-
|333519 - ||  ||  || NEAT
|-
|333520 - ||  ||  || NEAT
|-
|333521 - ||  ||  || NEAT
|-
|333522 - ||  ||  || LINEAR
|-
|333523 - ||  ||  || NEAT
|-
|333524 - ||  ||  || NEAT
|-
|333525 - ||  ||  || LONEOS
|-
|333526 - ||  ||  || NEAT
|-
|333527 - ||  ||  || NEAT
|-
|333528 - ||  ||  || LONEOS
|-
|333529 - ||  ||  || LINEAR
|-
|333530 - ||  ||  || LONEOS
|-
|333531 - ||  ||  || CSS
|-
|333532 - ||  ||  || NEAT
|-
|333533 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|333534 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|333535 - ||  ||  || NEAT
|-
|333536 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|333537 - ||  ||  || Tucker, R. A.
|-
|333538 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|333539 - ||  ||  || CSS
|-
|333540 - ||  ||  || NEAT
|-
|333541 - ||  ||  || CSS
|-
|333542 - ||  ||  || LINEAR
|-
|333543 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|333544 - ||  ||  || CSS
|-
|333545 - ||  ||  || CSS
|-
|333546 - ||  ||  || CSS
|-
|333547 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|333548 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|333549 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|333550 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|333551 - ||  ||  || CSS
|-
|333552 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|333553 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|333554 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|333555 - ||  ||  || LINEAR
|-
|333556 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|333557 - ||  ||  || Becker, A. C.
|-
|333558 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|333559 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|333560 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|333561 - ||  ||  || CSS
|-
|333562 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|333563 - ||  ||  || LINEAR
|-
|333564 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|333565 - ||  ||  || CSS
|-
|333566 - ||  ||  || LONEOS
|-
|333567 - ||  ||  || LONEOS
|-
|333568 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|333569 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|333570 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|333571 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|333572 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|333573 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|333574 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|333575 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|333576 - ||  ||  || NEAT
|-
|333577 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|333578 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|333579 - ||  ||  || CSS
|-
|333580 - ||  ||  || LONEOS
|-
|333581 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|333582 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|333583 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|333584 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|333585 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|333586 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|333587 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|333588 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|333589 - ||  ||  || NEAT
|-
|333590 - ||  ||  || Ries, W.
|-
|333591 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|333592 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|333593 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|333594 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|333595 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|333596 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|333597 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|333598 - ||  ||  || LONEOS
|-
|333599 - ||  ||  || CSS
|-
|333600 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|}

333601-333700 

|-
|333601 - ||  ||  || CSS
|-
|333602 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|333603 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|333604 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|333605 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|333606 - ||  ||  || LONEOS
|-
|333607 - ||  ||  || Ory, M.
|-
|333608 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|333609 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|333610 - ||  ||  || LINEAR
|-
|333611 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|333612 - ||  ||  || Sarneczky, K., Kiss, L.
|-
|333613 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|333614 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|333615 - ||  ||  || Lowe, A.
|-
|333616 - ||  ||  || LINEAR
|-
|333617 - ||  ||  || CSS
|-
|333618 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|333619 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|333620 - ||  ||  || CSS
|-
|333621 - ||  ||  || LINEAR
|-
|333622 - ||  ||  || Teamo, N.
|-
|333623 - ||  ||  || Chante-Perdrix
|-
|333624 - ||  ||  || Needville
|-
|333625 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|333626 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|333627 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|333628 - ||  ||  || LINEAR
|-
|333629 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|333630 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|333631 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|333632 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|333633 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|333634 - ||  ||  || CSS
|-
|333635 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|333636 Reboul ||  ||  || Pises
|-
|333637 - ||  ||  || OAM
|-
|333638 - ||  ||  || Kugel, F.
|-
|333639 Yaima ||  ||  || Ishigakijima
|-
|333640 - ||  ||  || LINEAR
|-
|333641 - ||  ||  || LINEAR
|-
|333642 - ||  ||  || LINEAR
|-
|333643 - ||  ||  || LINEAR
|-
|333644 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|333645 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|333646 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|333647 - ||  ||  || CSS
|-
|333648 - ||  ||  || CSS
|-
|333649 - ||  ||  || CSS
|-
|333650 - ||  ||  || LINEAR
|-
|333651 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|333652 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|333653 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|333654 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|333655 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|333656 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|333657 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|333658 - ||  ||  || CSS
|-
|333659 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|333660 - ||  ||  || LINEAR
|-
|333661 - ||  ||  || LINEAR
|-
|333662 - ||  ||  || CSS
|-
|333663 - ||  ||  || CSS
|-
|333664 - ||  ||  || CSS
|-
|333665 - ||  ||  || CSS
|-
|333666 - ||  ||  || CSS
|-
|333667 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|333668 - ||  ||  || CSS
|-
|333669 - ||  ||  || CSS
|-
|333670 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|333671 - ||  ||  || CSS
|-
|333672 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|333673 - ||  ||  || Tucker, R. A.
|-
|333674 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|333675 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|333676 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|333677 - ||  ||  || CSS
|-
|333678 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|333679 - ||  ||  || CSS
|-
|333680 - ||  ||  || CSS
|-
|333681 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|333682 - ||  ||  || CSS
|-
|333683 - ||  ||  || CSS
|-
|333684 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|333685 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|333686 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|333687 - ||  ||  || LINEAR
|-
|333688 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|333689 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|333690 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|333691 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|333692 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|333693 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|333694 - ||  ||  || CSS
|-
|333695 - ||  ||  || CSS
|-
|333696 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|333697 - ||  ||  || CSS
|-
|333698 - ||  ||  || CSS
|-
|333699 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|333700 - ||  ||  || Spacewatch
|}

333701-333800 

|-
|333701 - ||  ||  || LINEAR
|-
|333702 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|333703 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|333704 - ||  ||  || Kugel, F.
|-
|333705 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|333706 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|333707 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|333708 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|333709 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|333710 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|333711 - ||  ||  || LINEAR
|-
|333712 - ||  ||  || OAM
|-
|333713 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|333714 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|333715 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|333716 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|333717 Alexgreaves ||  ||  || Falla, N.
|-
|333718 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|333719 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|333720 - ||  ||  || Cernis, K., Zdanavicius, J.
|-
|333721 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|333722 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|333723 - ||  ||  || OAM
|-
|333724 - ||  ||  || OAM
|-
|333725 - ||  ||  || OAM
|-
|333726 - ||  ||  || Kugel, F.
|-
|333727 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|333728 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|333729 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|333730 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|333731 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|333732 - ||  ||  || CSS
|-
|333733 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|333734 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|333735 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|333736 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|333737 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|333738 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|333739 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|333740 - ||  ||  || Ferrando, R.
|-
|333741 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|333742 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|333743 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|333744 Pau ||  ||  || SM Montmagastrell
|-
|333745 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|333746 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|333747 - ||  ||  || LINEAR
|-
|333748 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|333749 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|333750 - ||  ||  || Kugel, F.
|-
|333751 - ||  ||  || Muler, G.
|-
|333752 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|333753 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|333754 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|333755 - ||  ||  || CSS
|-
|333756 - ||  ||  || LINEAR
|-
|333757 - ||  ||  || CSS
|-
|333758 - ||  ||  || LINEAR
|-
|333759 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|333760 - ||  ||  || Lin, C.-S., Ye, Q.-z.
|-
|333761 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|333762 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|333763 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|333764 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|333765 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|333766 - ||  ||  || NEAT
|-
|333767 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|333768 - ||  ||  || NEAT
|-
|333769 - ||  ||  || Buie, M. W.
|-
|333770 - ||  ||  || OAM
|-
|333771 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|333772 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|333773 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|333774 - ||  ||  || LONEOS
|-
|333775 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|333776 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|333777 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|333778 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|333779 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|333780 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|333781 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|333782 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|333783 - ||  ||  || CSS
|-
|333784 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|333785 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|333786 - ||  ||  || LONEOS
|-
|333787 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|333788 - ||  ||  || LONEOS
|-
|333789 - ||  ||  || CSS
|-
|333790 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|333791 - ||  ||  || LINEAR
|-
|333792 - ||  ||  || NEAT
|-
|333793 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|333794 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|333795 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|333796 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|333797 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|333798 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|333799 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|333800 - ||  ||  || Spacewatch
|}

333801-333900 

|-
|333801 - ||  ||  || LINEAR
|-
|333802 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|333803 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|333804 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|333805 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|333806 - ||  ||  || LINEAR
|-
|333807 - ||  ||  || CSS
|-
|333808 - ||  ||  || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|333809 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|333810 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|333811 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|333812 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|333813 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|333814 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|333815 - ||  ||  || Buie, M. W.
|-
|333816 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|333817 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|333818 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|333819 - ||  ||  || LONEOS
|-
|333820 - ||  ||  || NEAT
|-
|333821 - ||  ||  || Boattini, A.
|-
|333822 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|333823 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|333824 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|333825 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|333826 - ||  ||  || ODAS
|-
|333827 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|333828 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|333829 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|333830 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|333831 - ||  ||  || CSS
|-
|333832 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|333833 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|333834 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|333835 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|333836 - ||  ||  || LINEAR
|-
|333837 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|333838 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|333839 - ||  ||  || NEAT
|-
|333840 - ||  ||  || LINEAR
|-
|333841 - || -3 ||  || van Houten, C. J., van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
|-
|333842 - ||  ||  || Schmadel, L. D., Stoss, R.
|-
|333843 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|333844 - ||  ||  || Elst, E. W.
|-
|333845 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|333846 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|333847 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|333848 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|333849 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|333850 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|333851 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|333852 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|333853 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|333854 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|333855 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|333856 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|333857 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|333858 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|333859 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|333860 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|333861 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|333862 - ||  ||  || Nakamura, A.
|-
|333863 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|333864 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|333865 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|333866 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|333867 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|333868 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|333869 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|333870 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|333871 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|333872 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|333873 - ||  ||  || Needville
|-
|333874 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|333875 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|333876 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|333877 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|333878 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|333879 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|333880 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|333881 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|333882 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|333883 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|333884 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|333885 - ||  ||  || LINEAR
|-
|333886 - ||  ||  || LINEAR
|-
|333887 - ||  ||  || LINEAR
|-
|333888 - ||  ||  || LINEAR
|-
|333889 - ||  ||  || LINEAR
|-
|333890 - ||  ||  || LONEOS
|-
|333891 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|333892 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|333893 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|333894 - ||  ||  || LINEAR
|-
|333895 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|333896 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|333897 - ||  ||  || LINEAR
|-
|333898 - ||  ||  || LINEAR
|-
|333899 - ||  ||  || LINEAR
|-
|333900 - ||  ||  || LINEAR
|}

333901-334000 

|-
|333901 - ||  ||  || LINEAR
|-
|333902 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|333903 - ||  ||  || LINEAR
|-
|333904 - ||  ||  || LINEAR
|-
|333905 - ||  ||  || LINEAR
|-
|333906 - ||  ||  || LINEAR
|-
|333907 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|333908 - ||  ||  || LINEAR
|-
|333909 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|333910 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|333911 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|333912 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|333913 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|333914 - ||  ||  || LINEAR
|-
|333915 - ||  ||  || LINEAR
|-
|333916 - ||  ||  || LINEAR
|-
|333917 - ||  ||  || LINEAR
|-
|333918 - ||  ||  || LINEAR
|-
|333919 - ||  ||  || LINEAR
|-
|333920 - ||  ||  || LINEAR
|-
|333921 - ||  ||  || LINEAR
|-
|333922 - ||  ||  || LINEAR
|-
|333923 - ||  ||  || CSS
|-
|333924 - ||  ||  || LINEAR
|-
|333925 - ||  ||  || LINEAR
|-
|333926 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|333927 - ||  ||  || LINEAR
|-
|333928 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|333929 - ||  ||  || McNaught, R. H.
|-
|333930 - ||  ||  || CSS
|-
|333931 - ||  ||  || CSS
|-
|333932 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|333933 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|333934 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|333935 - ||  ||  || LINEAR
|-
|333936 - ||  ||  || LINEAR
|-
|333937 - ||  ||  || LINEAR
|-
|333938 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|333939 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|333940 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|333941 - ||  ||  || LINEAR
|-
|333942 - ||  ||  || LINEAR
|-
|333943 - ||  ||  || LINEAR
|-
|333944 - ||  ||  || LINEAR
|-
|333945 - ||  ||  || CSS
|-
|333946 - ||  ||  || LINEAR
|-
|333947 - ||  ||  || LINEAR
|-
|333948 - ||  ||  || LINEAR
|-
|333949 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|333950 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|333951 - ||  ||  || LINEAR
|-
|333952 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|333953 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|333954 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|333955 - ||  ||  || LINEAR
|-
|333956 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|333957 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|333958 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|333959 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|333960 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|333961 - ||  ||  || LINEAR
|-
|333962 - ||  ||  || LINEAR
|-
|333963 - ||  ||  || LINEAR
|-
|333964 - ||  ||  || LINEAR
|-
|333965 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|333966 - ||  ||  || LINEAR
|-
|333967 - ||  ||  || LINEAR
|-
|333968 - ||  ||  || LINEAR
|-
|333969 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|333970 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|333971 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|333972 - ||  ||  || LINEAR
|-
|333973 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|333974 - ||  ||  || LINEAR
|-
|333975 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|333976 - ||  ||  || LINEAR
|-
|333977 - ||  ||  || LINEAR
|-
|333978 - ||  ||  || LINEAR
|-
|333979 - ||  ||  || LINEAR
|-
|333980 - ||  ||  || LINEAR
|-
|333981 - ||  ||  || LINEAR
|-
|333982 - ||  ||  || LINEAR
|-
|333983 - ||  ||  || LINEAR
|-
|333984 - ||  ||  || LINEAR
|-
|333985 - ||  ||  || NEAT
|-
|333986 - ||  ||  || LINEAR
|-
|333987 - ||  ||  || LINEAR
|-
|333988 - ||  ||  || LINEAR
|-
|333989 - ||  ||  || LINEAR
|-
|333990 - ||  ||  || LINEAR
|-
|333991 - ||  ||  || LINEAR
|-
|333992 - ||  ||  || LINEAR
|-
|333993 - ||  ||  || LINEAR
|-
|333994 - ||  ||  || LINEAR
|-
|333995 - ||  ||  || LINEAR
|-
|333996 - ||  ||  || LINEAR
|-
|333997 - ||  ||  || LONEOS
|-
|333998 - ||  ||  || LONEOS
|-
|333999 - ||  ||  || LINEAR
|-
|334000 - ||  ||  || Spacewatch
|}

Collegamenti esterni 
 

0333001